Bernhard Mayrhofer ist der Name folgender Personen:
* Bernhard Mayrhofer (Mediziner) (1868–1938), österreichischer Mediziner und Medizinhistoriker
 Bernhard Mayrhofer (Propst) (* 1987), österreichischer römisch-katholischer Ordenspriester und Propst von Stift Vorau